Обрі (Aubrey) — прізвище та ім'я французького походження.

Прізвище 
 Джон Обрі (1626–1697) — англійський письменник і антиквар.
 Мартін Обрі (1950) — французький політичний і державний діяч.

Ім'я 
 Обрі де Вер I (пом. 1110) — нормандський лицар XI століття, засновник дому де Верів.
 Обрі Бердслі (1872–1898) — англійський художник.

Обрі — місто, штат Арканзас
 Обрі — місто, штат Техас

Див. також 
 Лопатева черепаха Обрі